G99 – Partito politico in Albania

Codici 
 G99 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Silver City (Nuovo Messico)